Rödigen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Rödigen (Lehesten), Ortsteil von Lehesten im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Rödigen (Lödla), Ortsteil von Lödla im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Rödigen (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale) im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Röthigen